Ladrillar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ladrillar (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Ladrillar (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar